Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2009/10 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2009/10 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur vier Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 162 der 225 gemeldeten Spieler ein, von denen 31 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Slovan Bratislava sowie TJ Slávia CAISSA Čadca kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice und beim ŠK Dunajská Streda je 17 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jozef Straka (TJ Slávia CAISSA Čadca) mit 9,5 Punkten aus 10 Partien. Rafał Antoniewski (TJ INBEST Dunajov) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Dominik Csiba (ŠK Prievidza) 8 Punkte aus 10 Partien. Mit Gennadij Timoščenko, Jozef Mokoš (beide NŠK Nitra), Marek Tauber (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice), Andrej Komora (ŠK Slovan Bratislava) und Alexandra Zvaríková (TJ Mladosť Žilina) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Timoščenko und Tauber je zwei Partien, Mokoš, Komora und Zvaríková je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Prievidza

ŠK Slovan Bratislava

MŠK KdV Kežmarok

TJ INBEST Dunajov

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Dunajská Streda

ŠK KaMC OS SR Trenčín

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠKŠ Dubnica

ŠK Zentiva Hlohovec

NŠK Nitra

TJ Mladosť Žilina

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2009
Schach 2010